Дом техники — название ряда научно-просветительных учреждений и архитектурных сооружений:

 Дом техники (Берлин)
 Дом техники (Калининград)
 Дом техники (Луганск)